Титулярная диакония Сант-Ансельмо-аль-Авентино () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном Павлом II в 1985 году. Титулярная диакония принадлежит церкви Сант-Ансельмо-аль-Авентино, расположенной в районе Рима Рипа, на пьяцца Кавальери ди Мальта.

Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников титулярной диаконии Сант-Ансельмо-аль-Авентино 
 Пауль Августин Майер, O.S.B. (25 мая 1985 — 29 января 1996), титул pro illa vice (29 января 1996 — 30 апреля 2010, до смерти);
 Фортунато Бальделли (20 ноября 2010 — 20 сентября 2012, до смерти);
 Лоренцо Бальдиссери (22 февраля 2014 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сант-Ансельмо-аль-Авентино Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сант-Ансельмо-аль-Авентино www.gcatholic.org.

Ансельм Кентерберийский